Robin Karlsson kan syfta på:

 Robin Karlsson (född 1961), svensk maskör, perukdesigner och kostymdesigner
 Robin Karlsson, skådespelare i Telia-reklamen
 Robin Carlsson (född 1979), svensk artist känd som Robyn